Tusmørke kan henvise til:

 Tusmørke – betegnelsen for det tidsrum hvor solen er gået ned, men stadig er mindre end et vist antal grader under horisonten
 Tusmørke (album) – album fra det danske band Huldre
 Tusmørke (bog) – dansk titel på bogen Twilight